Gustaf Adolf Boltenstern kan syfta på:

* Gustaf Adolf Boltenstern (1769–1864), svensk militär
 Gustaf Adolf Boltenstern s:r (1861–1935), svensk militär och dressyrryttare
 Gustaf Adolf Boltenstern j:r (1904–1995), svensk militär och dressyrryttare